Beuthen ist der Name mehrerer Orte:

 Bytom, Großstadt im oberschlesischen Kohlenrevier, Polen, dt. Beuthen (Oberschlesien), auch Beuthen O.S.
 Bytom Odrzański, Kleinstadt in Niederschlesien, Polen, dt. Beuthen an der Oder
 Herzogtum Beuthen bzw. Fürstentum Beuthen, eine Herrschaft in Schlesien seit 1281 bis in das 19. Jahrhundert

Beuthen ist ein Namensteil folgender Personen:
 Adelheid von Carolath-Beuthen (1797–1849), deutsche Autorin, Briefschreiberin und Landschaftsmalerin
 Elisabeth zu Carolath-Beuthen (1839–1914), Lebensgefährtin von Herbert von Bismarck
 Hans Carl zu Carolath-Beuthen (1688–1763), Standesherr, dann (ab 1741) Fürst und Oberamtspräsident
 Heinrich zu Carolath-Beuthen (1783–1864), Standesherr und General der Kavallerie
 Heinrich Schulz-Beuthen (1838–1915), deutscher Komponist
 Johann Carl Friedrich zu Carolath-Beuthen (1716–1791), Fürst, Standesherr und preußischer General
 Karl zu Carolath-Beuthen (1845–1912), deutscher freier Standesherr und Politiker (Freikonservative Partei), MdR